Mezzo Live HD es un canal de pago francés, que emite en España a través de Movistar+ y emite opera, conciertos de música clásica y jazz, ballet clásico y contemporáneo, también formatos que permiten descubrir o redescubrir artistas clásicos y de jazz.

Véase también 
 France Telévisions
 Canal+

Canales de televisión por suscripción de España
Cadenas de televisión en alta definición de España
Canales de televisión musicales
Cadenas de televisión de Francia